Джолия — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Джолия, Элизбар Павлович (1907 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Джолия, Эраст Джаруевич (1894 — ?) — Герой Социалистического Труда.